G15 oder G 15 steht für:

 G15, eine Staatengruppe
 BMW G15, deutsches Auto
 Chevrolet G15, ein früherer Fullsize-Van von Chevrolet
 eine Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung für Personen, die mit Chrom-VI-Verbindungen umgehen, siehe Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen (Rechtslage bis 31. Dezember 2013)
 Logitech G15, eine Tastatur der Schweizer Firma Logitech
 die chinesische Autobahn Shenyang-Haikou, die Shenyang mit Haikou verbindet
 Canon PowerShot G15, eine digitale Kompakt-Kamera

G-15 steht für:

 Gribowski G-15, ein Flugzeug des sowjetischen Flugzeugkonstrukteurs Wladimir Konstantinowitsch Gribowski

G15